Kulturhistorisches Museum ist die Bezeichnung für ein Museum zur Kulturgeschichte einer Region.

Dazu zählen:

Deutschland
 Museum Burg Bederkesa, kulturhistorisches Museum in Bad Bederkesa 
 Kultur-Historisches Museum (Eppingen)
 Kulturhistorisches Museum Görlitz
 Kulturhistorisches Museum Magdeburg
 Kulturhistorisches Museum Rostock
 Kulturhistorisches Museum Hühnerfautei, Schönau (Odenwald)
 Kulturhistorisches Museum Stralsund
 Kulturhistorisches Museum Wittenburg
 Kulturhistorisches Museum Franziskanerkloster, Zittau

Weitere
 Museum der Zivilisationen Europas und des Mittelmeers, Marseille, Frankreich
 Kulturhistorisk Museum, Oslo, Norwegen

Siehe auch:
 Historisches Museum